Reddy steht für:

 Kaste im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh

Reddy ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Reddy (1933–2022), irischer Boxer
 Anwesha Reddy (* 1991), indische Squashspielerin
 Bezawada Gopala Reddy (1907–1997), indischer Politiker
 Bhavanam Venkataram Reddy (1931–2002), indischer Politiker
 B. Satyanarayana Reddy (1927–2012), indischer Politiker
 B. Sumeeth Reddy (* 1991), indischer Badmintonspieler
 Hanumappa Reddy Sudarshan (* 1950), indischer Mediziner
 Helen Reddy (1941–2020), australisch-US-amerikanische Sängerin und Filmschauspielerin
 J. N. Reddy (* 1945), indisch-US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Jaipal Reddy (* 1942), indischer Politiker
 Kasu Brahmananda Reddy (1909–1994), indischer Politiker
 Kotla Vijaya Bhaskara Reddy (1920–2001), indischer Politiker
 K. V. Raghunatha Reddy (1924–2002), indischer Politiker
 M. Chenna Reddy (1919–1996), indischer Politiker
 Muthulakshmi Reddy (1886–1968), indische Ärztin, Politikerin und Sozialreformerin
 Neelam Sanjiva Reddy (1913–1996), indischer Politiker und Staatspräsident
 N. Janardhana Reddy (1935–2014), indischer Politiker
 N. Kiran Kumar Reddy (* 1960), indischer Politiker
 Patsy Reddy (* 1955), neuseeländischer Generalgouverneur
 Raj Reddy (* 1937), indisch-amerikanischer Informatiker
 Siki Reddy (* 1993), indische Badmintonspielerin
 Surendran Reddy (1962–2010), südafrikanischer Komponist und Pianist
 Thomas Reddy (1929–1992), irischer Boxer
 Udumala Bala Showreddy (* 1954), Bischof von Warangal
 William M. Reddy (* 1948), US-amerikanischer Historiker
 Y. S. Rajasekhara Reddy (1949–2009), indischer Politiker
 Y. S. Jaganmohan Reddy (* 1972), indischer Politiker

Siehe auch:

 Ready
 Redi